Clypeophialophora är ett släkte av svampar. Clypeophialophora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Clypeophialophora